Hüttenberg steht für
 einen von einer alpinen Schutzhütte aus leicht und schnell erreichbaren Berg, siehe Hausberg

Hüttenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Hüttenberger Land, Region in Hessen

Gemeinden:
 Hüttenberg (Hessen), im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hüttenberg (Kärnten), im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gemeindeteile:
 Hüttenberg (Kranenburg), Ortsteil des Ortes Brobergen in der Gemeinde Kranenburg, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Hüttenberg (Ofterschwang), Ortsteil der Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hüttenberg (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Hüttenberg (Randegg), Weiler bei Randegg/Schliefau, Niederösterreich
 Hüttenberg (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hüttenberg (Gemeinde Hüttenberg, Kärnten), Hauptort der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Katastralgemeinde Hüttenberg, Katastralgemeinde in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 eine bis 1973 zur Gemeinde Guttaring gehörende Ortschaft, siehe Hüttenberg (Gemeinde Hüttenberg, Kärnten)#Vor 1973: Ortschaft Hüttenberg der Gemeinde Guttaring

Berge (nach Höhe sortiert):

 Hüttenberg (Allgäuer Alpen) (1103 m), im Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hüttenberg (Bärenthal) (835,8 m), in der Schwäbischen Alb bei Bärenthal, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hüttenberg (am Fichtelsee) (804 m), im Fichtelgebirge bei Fichtelberg und unmittelbar östlich des Fichtelsees; Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hüttenberg (Kreuzsteingruppe) (758 m), im Fichtelgebirge, 2,8 km nordnordöstlich des Kreuzsteins, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hüttenberg (Randegg) (628 m), bei Randegg, Mostviertel, Niederösterreich
 Hüttenberg (Haardt) (620,1 m), Kalmit-Vorgipfel im Pfälzerwald, bei St. Martin, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hüttenberg (Haugschlag) (527 m), bei Haugschlag, Bezirk Gmünd, Waldviertel, Niederösterreich
 Hüttenberg (Endorf) (507,9 m), bei Endorf, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hüttenberg (Padberg) (441,1 m), bei Padberg (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hüttenberg (Blochwitz) (212,1 m), bei Blochwitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Hüttenberg (Wiepke) (124,4 m), Erhebung der Hellberge, bei Wiepke, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Hüttenberg (Grinderwald) (106 m), höchste Erhebung des Grinderwaldes, bei Borstel, Region Hannover, Niedersachsen
 Hüttenberg (Badetz) (ca. 65 m), nahe Badetz (Hohenlepte), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt; siehe Lustschloss Friederikenberg

Sonstiges:
 Hüttenberger Erzberg, Bergbaugebiet im Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Hüttenberg (Mömbris), Wüstung zwischen Mömbris und Krombach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Naturschutzgebiet Hüttenberg, Naturschutzgebiet auf dem Hüttenberg nahe Padberg (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hüttenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Hüttenberg bei Bärenthal, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hüttenbergstraße, früher Am Hüttenberg, in Neunkirchen (Saar)

Siehe auch:
 Huttenberg
 Hüttenberger
 Hüttenbergstraße
 Huttenburg